Финал Лиги Европы УЕФА 2021 состоялся 26 мая 2021 года в Гданьске на стадионе «Гданьск Арена» и стал завершением Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21, 50-го сезона турнира после основания Кубка УЕФА и 12-го сезона после основания Лиги Европы УЕФА. В матче встречались испанский «Вильярреал» и английский «Манчестер Юнайтед». Победитель финала получил право сыграть с победителем Лиги чемпионов УЕФА 2020/2021 за звание обладателя Суперкубка УЕФА 2021, а также выходит в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА 2021/22.

Изначально финал должна была принимать Севилья, но из-за пандемии COVID-19 хозяевам финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы было предложено перенести проведения финалов в своих городах на год.

Впервые в истории победу в Лиге Европы УЕФА одержал «Вильярреал»: матч в основное время завершился вничью 1:1, в дополнительное время голов забито не было, а в серии пенальти испанский клуб победил со счётом 11:10 (по одному пенальти пробил каждый игрок из находившихся на поле, а вратарь «Вильярреала» Херонимо Рульи не только забил гол, но и парировал решающий удар Давида Де Хеа).

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери в четвёртый раз завоевал трофей Лиги Европы и превзошёл достижение Джованни Трапаттони, завоевавшего три Кубка УЕФА. Ранее Эмери трижды приводил испанскую «Севилью» к победе в этом турнире (2014—2016).

Команды 
В данной таблице финалы до 2009 года были проведены в эпоху Кубка УЕФА, а с 2010 года — в эпоху Лиги Европы УЕФА.

Путь к финалу 

Примечание: Первым указано количество голов, забитых участником финала (д: домашний матч; г: матч на выезде; н: матч на нейтральном поле).

Матч 
Номинальный «хозяин» финала был определён дополнительной жеребьёвкой, которая состоялась после жеребьёвки четвертьфиналов и полуфиналов.

Статистика матча

См. также 
 Финал Лиги чемпионов УЕФА 2021
 Финал Лиги чемпионов УЕФА среди женщин 2021
 Суперкубок УЕФА 2021

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2021
События 26 мая
Спорт в Польше в 2021 году
Май 2021 года
Лига Европы УЕФА 2020/2021
Международные спортивные соревнования в Гданьске
Международные соревнования по футболу в Польше
Лига Европы 2021
Лига Европы 2021
Лига Европы